Brayley peut faire référence à :
 Edward Wedlake Brayley (1773-1854) , antiquaire et topographe anglais
  (1801-1870), un géographe britannique,
 E. William Brayley, actif en 1805, peintre et graveur britannique.
  (1917-1977), officier, homme d'affaires et politicien
  (1981-), joueur de football
 Brayley, un cratère lunaire

Homonymie de patronyme